Jabalpur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
Jabalpur (stad), een grote stad in het Indiase district Jabalpur